

Persone 
 Alexander Kruk – calciatore tedesco
 Janusz Kruk – cantante, musicista e compositore polacco
 Piet van der Kruk – pesista, sollevatore e allenatore atletico olandese

Altro 
 PZL-106 Kruk – aereo agricolo polacco progettato e costruito dalla Państwowe Zakłady Lotnicze